«Архангельск» — двадцать первый студийный альбом российской группы «Аквариум». Он был представлен 23 сентября 2011 года на сайте kroogi.com и в концертной программе «Огонь Вавилона» в московском Live Music Hall, а несколько дней спустя диск появился на физических носителях. По словам Бориса Гребенщикова, это самая тяжёлая по звучанию пластинка за всю историю коллектива. Он отметил также, что название работы «имеет отношение к месту, где находятся архангелы».

Диск дебютировал на седьмом месте в российском чарте продаж, составляемом компанией «2М», и через две недели поднялся до второй строчки.

Описание 
За два года было написано около 20 песен; в альбом вошли девять треков, один из которых — короткая инструментальная композиция. Запись альбома проходила с июля 2010-го до начала сентября 2011 года в арт-центре «Пушкинская, 10» (Санкт-Петербург), на лондонской студии  и на студии Amberville, расположенной в одной североирландской деревне в районе Антрим. Первоначально Гребенщиков планировал записать альбом, не используя традиционные ударные инструменты, однако впоследствии он остался недоволен результатом, и начался поиск барабанщика. Группа работала с  и Аликом Потапкиным, в итоге остановив выбор на Лиаме Бредли, игравшем ранее с Ван Моррисоном. Он будет также принимать участие в новой концертной программе.

Список композиций

Участники 
 Борис Гребенщиков (БГ) — вокал, гитара, автор песен
 Борис Рубекин — клавишные, бэк-вокал
 Игорь Тимофеев — гитара, саксофон, флейта, мандолина, бэк-вокал
 Олег Шар — перкуссия, бэк-вокал
 Андрей Суротдинов — скрипка
 Александр «Тит» Титов — бас-гитара
 Брайан Финнеган — флейта
 Лиам Брэдли — барабаны

 Приглашённые музыканты
 Фил Каннингем — аккордеон (9)
 Шон Ог Грэм — баян (4)
 Майки Роу — Орган Хаммонда, меллотрон, space keyboard, фортепиано (6)
 Карен Стрит — аккордеон (9)
 Меабх О’Харе — фидель (2)
 Бекки Тейлор — нортумбрийская волынка (2)
 Брона Грэм — банджо
 Нейл Мак-Колл — банджо
 Оэн О’Брайен — арфа
 Сэнди Лосон — диджериду
 Барри Керр — ирландская волынка
 Тиарнан О’Дуиннхинн — волынка
 The Kickhorns (5, 7)
 Кеннет Шаффер — азбука Морзе
 Оператор звукозаписи — Джерри Бойс
 Запись музыкальных звуков — Борис Рубекин
 Мастеринг — А. Субботин
 Дизайн — Борис Гребенщиков / Владимир Забавский
 Фото — Павел Антонов и Борис Гребенщиков

Примечания

Ссылки 
 «Архангельск» на сайте Kroogi
 Информация об альбоме и тексты песен на официальном сайте коллектива
 
 

Альбомы группы «Аквариум»
Альбомы России
Альбомы лейбла «Мистерия звука»